El término capra puede referirse a:

 Capra, un género de mamíferos artiodáctilos.
 Capra, también Cabra o Cabras, típico apellido italiano de la región histórica Piamonte-Cerdeña.
 Lucho Capra, jugador profesional de pádel argentino;
 Frank Capra, director de cine ítalo-estadounidense.
 Capra, grupo musical estadounidense.
 Villa Capra, palacio campestre en las afueras de la ciudad de Vicenza en Italia.
 Fritjof Capra.